Jonathan Tremblay (né le  à Fauquier, Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Après une bonne carrière junior, il fut repêché par les Sharks de San Jose lors du repêchage de 2003. Il rejoignit donc l'organisation des Sharks en 2005-2006. En 2008, il a signé un contrat avec l'organisation des Flames de Calgary et joua pour les Bruins de Providence dans la Ligue américaine de hockey. Il mit fin à sa carrière en 2009.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2001-2002 ||Titan d'Acadie-Bathurst ||LHJMQ ||2 ||0 ||0 ||0 ||5 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2002-2003 ||Titan d'Acadie-Bathurst ||LHJMQ ||62 ||0 ||1 ||1 ||232 ||9 ||0 ||0 ||0 ||45
|-
|2003-2004 ||Titan d'Acadie-Bathurst ||LHJMQ ||60 ||3 ||0 ||3 ||316 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||Chiefs de Johnstown ||ECHL ||46 ||2 ||3 ||5 ||136 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||Barons de Cleveland ||LAH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan="2"|2005-2006 ||Wings de Kalamazoo ||UHL ||8 ||0 ||0 ||0 ||20 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|Mallards de Quad City ||UHL ||37 ||0 ||2 ||2 ||62 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||Storm de Toledo ||ECHL ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||Falcons de Fresno ||ECHL ||63 ||0 ||2 ||2 ||133 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||Sharks de Worcester ||LAH ||3 ||0 ||0 ||0 ||5 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||Sharks de Worcester ||LAH ||17 ||0 ||1 ||1 ||37 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||Thunder de Wichita ||LCH ||4 ||0 ||0 ||0 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan="2"|2008-2009 ||Flames de Quad City ||LAH ||5 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|Bruins de Providence ||LAH ||41 ||1 ||0 ||1 ||63 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en mars 1984
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Sharks de San José
Joueur du Titan d'Acadie-Bathurst
Joueur des Barons de Cleveland
Joueur des Sharks de Worcester
Joueur des Flames de Quad City
Joueur des Bruins de Providence
Joueur des Chiefs de Johnstown
Joueur du Storm de Toledo
Joueur des Falcons de Fresno
Joueur des Wings de Kalamazoo (UHL)
Joueur des Mallards de Quad City (UHL)
Joueur du Thunder de Wichita
Attaquant de hockey sur glace